

Codici 
 BRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lulsgate International, Bristol, Regno Unito
 brs – codice ISO 639-3 della lingua baras

Sigle 
 brs – Black Rock Shooter, OVA del 2010

Mineralogia 
 Brs – abbreviazione di barroisite

Note